Výraz klepání může znamenat:
 ťukání kloubem prstu 
 na dveře, jako žádost o povolení ke vstupu do místnosti
 na stůl v přednáškové místnosti jako výraz souhlasu
 klepání motorů - zvuk nesprávně běžícího spalovacího motoru
 klepání masa - změkčování kousků masa před tepelnou přípravou
 způsob čištění koberců